Letnia Uniwersjada 2011
 Zimowa Uniwersjada 2011